Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт первой попытки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+8), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер, завершившая карьеру в 2019 году.

Одна из главных фаворитов, многократная чемпионка мира в слаломе, лидер Кубка мира Микаэла Шиффрин сенсационно сошла вскоре после старта первой попытки. Шиффрин двумя днями ранее также не смогла финишировать в первой попытки гигантского слалома.

Петра Вльгова стала первым олимпийским призёром в горнолыжном спорте в истории Словакии, а также вторым чемпионом зимних Игр после биатлонистки Анастасии Кузьминой. 

Чемпионка мира 2021 года Катарина Линсбергер заняла второе место, проиграв Вльговой всего 0,08 сек. Венди Хольденер после серебра на Играх 2018 года на этот раз стала третьей, уступив чемпионке 0,12 сек. Австрийки выиграли медаль в слаломе на пятых Играх подряд, при этом у них по-прежнему только одна победа в истории (Петра Кронбергер на Играх 1992 года).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горные лыжи на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)